The Dominion Northern Ontario Men’s Provincial Championships 2010, turniej, który wyłonił mistrzów Northern Ontario mężczyzn w curlingu. Zawody rozegrano w dniach 8-14 lutego 2010 w Sudbury, na lodowisku Sudbury Curling Club. Zwycięzca wystąpił na Tim Hortons Brier 2010.

W zawodach brało udział 12 drużyn grających Round Robin. W turnieju nie grał obrońca tytułu mistrzowskiego z The Dominion Northern Ontario Provincial Men’s Championship 2009 - Mike Jakubo, który przegrał w Challenge Round East dwa mecze dające miejsce w turnieju prowincjonalnym. 

Turniej wygrała drużyna Brada Jacobsa.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
14 lutego 2010; 14:00

Półfinał 
14 lutego 2010; 9:00

1-2

3-4

Tie-breaker 
13 lutego 2010; 18:30

13 lutego 2010; 22:00

Round Robin

Sesja 1. 
8 lutego 2010; 9:30

Sesja 2. 
8 lutego 2010; 15:00

Sesja 3. 
8 lutego 2010; 20:00

Sesja 4. 
9 lutego 2010; 9:30

Sesja 5. 
9 lutego 2010; 15:00

Sesja 6. 
9 lutego 2010; 20:00

Sesja 7. 
10 lutego 2010; 9:30

Sesja 8. 
10 lutego 2010; 15:00

Sesja 9. 
10 lutego 2010; 20:00

Sesja 10. 
11 lutego 2010; 9:30

Sesja 11. 
11 lutego 2010; 15:00

Sesja 12. 
11 lutego 2010; 20:00

Sesja 13. 
12 lutego 2010; 9:30

Sesja 14. 
12 lutego 2010; 15:00

Sesja 15. 
12 lutego 2010; 20:00

Sesja 16. 
13 lutego 2010; 9:30

Sesja 17. 
13 lutego 2010; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
  
 Wyniki na playdowns.com 

2010 w curlingu
2010
2010 w Kanadzie